Вассое́вич — русская фамилия.

 Вассоевич, Николай Брониславович (1902, Ростов-на-Дону — 1981, Москва) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР (1970), доктор геолого-минералогических наук (1945), профессор (1947).
 Вассоевич, Андрей Леонидович (род. 1954) — советский и российский историк-востоковед, египтолог, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор, директор Института востоковедения РГПУ имени А. И. Герцена (с 2018 года).

Русские фамилии